

Postacie 
 Jeffrey Amherst, 1. baron Amherst – oficer armii brytyjskiej

Miejscowości w Kanadzie 
 Amherst – miejscowość w prowincji Nowa Szkocja

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Amherst – miejscowość spisowa w stanie Kolorado, w hrabstwie Phillips
 Amherst – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Amherst – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Amherst – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Amherst – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Amherst – miejscowość spisowa w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Amherst – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Amherst – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Amherst – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lamb
 Amherst – miasto w stanie Wirginia, w hrabstwie Amherst
 Amherst – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Amherst – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Gminy 
 Amherst (Amherst Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Amherst (Amherst Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Amherst (Amherst Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Amherst (Amherst Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Amherst (Amherst Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Amherst (Amherst Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Amherst (Amherst Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Amherst (Amherst Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Hrabstwa 
 hrabstwo Amherst w stanie Wirginia

Zobacz też 
 East Amherst
 South Amherst